Stalino to dawna nazwa miejscowości:
 Donieck
 Shahrixon